Тибава:
 Тибава — населённый пункт в Словакии.
 Тибава — село в Свалявском районе Закарпатской области.